

Persone
 Piero Mocca (1921) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore

Altro 
Mocca – gruppo musicale indonesiano
Museum of Contemporary Canadian Art (MOCCA) – museo di arte contemporanea di Toronto
Museum of Comic and Cartoon Art (MoCCA) – museo del fumetto e cartoni animati di New York
Movimiento Cultural Canyengue Argentino (MoCCA) – movimento culturale nato a Buenos Aires